Тазбир () — польская фамилия. Известные носители:

 Тазбир, Марцин (род. 1988) — польский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Тазбир, Януш (род. 1927) — польский историк, член Польской академии наук.